Hanno steht für:
 Hanno, männlicher Vorname – siehe dort für Namensträger
 Hanno (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hanno (Elefant) (ca. 1510–1516), indischer Elefant, Geschenk an Papst Leo X.
 Kurzform für Hannoversche Fahrzeugfabrik, Hannover-Laatzen, 1935 – 1953
Hannō steht für:
 Hannō, Stadt in Japan